Campionatul județean 1968–1969 a fost cel de-al 27-lea sezon al Ligii a IV-a, al patrulea nivel al sistemului de ligi ale fotbalului românesc. Echipele campioane ale fiecărei asociații județene joacă meciuri de baraj pentru promovarea în Divizia C.

Baraj promovare Divizia C

Faza I 
Meciurile s-au jucat pe 22, 29 iunie și 2 iulie 1969.

Faza II 
Meciurile s-au jucat pe 6, 13 și 16 iulie 1969.

Clasamente

Arad

Hunedoara

Olt

Prahova

Vezi și 
 Divizia A 1968-1969
 Cupa României 1968-1969

Referințe

Legături externe 
 

1968–1969